Wowtschok (ukrainisch , deutsch „Siebenschläfer“) ist der Name:

der ukrainischen Schriftstellerin Marko Wowtschok

eines Nebenflusses des Wowk in der Ukraine in der Oblast Chmelnyzkyj, siehe Wowtschok (Fluss)

mehrerer Orte in der Ukraine:
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Berschad, siehe Wowtschok (Berschad)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Nemyriw, Landratsgemeinde Wowtschok, siehe Wowtschok (Nemyriw, Wowtschok)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Nemyriw, Landratsgemeinde Sarudynzi, siehe Wowtschok (Nemyriw, Sarudynzi)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Koselez, siehe Wowtschok (Koselez)